Кладбище Куле в Ченстохове — некрополь, расположенный на небольшом холме, к северу от центра Ченстоховы. Основано в центре пригорода Куле в 1882, после переноса кладбища в районе улицы Заводской (в настоящее время Мильцарского) и Беседки Первые захоронения сделаны два года спустя.

На сегодня сохранилось около тысячи надгробий старше 1939 года, в том числе сто конца XIX века. Среди них есть две семейные часовни: Кучиньских, а также Шанявских и Новинских. Кроме того, десятки старинных могил, в частности Владислава Беганьского.

На территории кладбища находится неоготическая часовня Воскресения Господа, построенная в 1898 году и перестроенная в шестидесятых.

В выделенной юго-восточной части находится православный участок, где похоронены царские чиновники и военные. Здесь находится также захоронение воинов Красной Армии и памятник местного скульптора Стефана Поличиньского, воздвигнутый в их честь.

Захоронения 
 братская могила 91 человек: военных, членов тайной организации и гражданских лиц, расстрелянных фашистами в Аполонке около Янова 13 августа 1940 года;
 братская могила военных, погибших в сентябре 1939;
 участок воинов, погибших во время Первой мировой войны и две могилы солдат Войска Польского 1920 года;
 памятник погибшим в Катыни;
 братская могила неизвестных немецких солдат, погибших во время II Мировой войны;
 шесть братских могил военных, жертв нацистского террора, погибших в 1939—1944 годы;
 братская могила 10 военнопленных из Заводья, расстрелянных фашистами 25 марта 1944 в Ченстохове, ул. Паулинской (в настоящее время Кубины);
 четыре братские могилы военных, жертв нацистского террора, погибших в первые дни сентября 1939 (в том числе жертв );
 братские и отдельные могилы солдат, погибших в Первой мировой войне и войне 1920 года;
 могилы ветеранов восстания 1863-го;
 памятный камень в честь павших воспитанников I Гимназии Польской в Ченстохове, воевавших в легионах и других военных частях в 1914—1918 годах;
 братская могила 10 членов движения сопротивления, расстрелянных 3 марта 1944 в отместку за попытку нападения на немецкую таможню;
 братская могила 20 членов Армии Людовой и Армии Крайовой расстрелянных 16 декабря 1943 фашистами на лесной поляне возле деревни Выгода за саботаж на комбинате «Раков»;
 могила члена Польской социалистической партии Евгениуша Холубичка () и доска в честь героев ПСП, павшим в борьбе за социализм независимость Польши;
 две могилы солдат подпольной армии: Лешека Казимира Ляписа и Генриха Тумиловича, погибших под Ченжковицами 20 октября 1943;
 могила с останками убитых в Дахау;
 могила рядового 2 полка стрелкового гарнизона Станислава Любельского;
 символическая могила, памяти убитых сибиряков и кресовяков;
 могила царского генерала Прокофия Яковлевича Павлова;
 могила Софии Идзиковской, директора I лицея им. Юлиуша Словацкого, которая во время II мировой войны тайно учила молодёжь;
 могила Мечислава Болеслава Хофмана, создатели «Садов Хофмана» и депутата Ченстоховы;
 могила Януша Гнятковского, певца;
 могила Януша Кохановского, юриста;
 могила Героя Советского Союза М. А. Либмана (№ 21);
 могила Героя Советского Союза Г. П. Александрова;
 могила Героя Советского Союза В. И. Новикова;
 могила Героя Советского Союза И.И. Григорьева;
 могила отца Дмитрия Кивы, руководителя концерна Антонов;
 могила Януша Пловецкого — писателя, журналиста, диктора и главного редактора «Жизни Ченстоховы».
 могила военного оператора В. А. Сущинского.
 братские могилы советских военнопленных, погибших в местном концлагере для пленных Stalag 367.

Осенью 2005 года вышла книга «Кладбище Куле в Ченстохове. Биографический справочник», написанной Юлиушем Сентовским.

Ссылки 
 Газета Выборча — Сколько русских покоится на Куле?

Ченстохова
Советские воинские захоронения Польши
Кладбища Силезского воеводства